Geumjeong kan verwijzen naar de volgende locaties in Zuid-Korea:
 Geumjeong-gu, een stadsdeel van Busan
 Geumjeongsanseong, een kasteel in Busan
 Geumjeongsan, een berg in Busan
 Geumjeong-dong, een buurt in Gunpo
 Geumjeong Station, een metrostation in Gunpo